Стил може да се отнася до:

 Стил на писане, вж Стилистика
 Упражнения по стил

 стил в изкуството – сложно взаимоотношение между съдържанието и формата в културата и изкуството, обусловено от епохата:
 Бранковянски стил
 Вардарски стил
 Моравски стил
 Неовизантийски стил
 Рашки стил

 Музикален стил

 Архитектурен стил:
 Йонийски стил
 Коринтски стил
 Дорийски стил

Календар 
 Стар стил

Спорт 
 Борба свободен стил
 Плуване свободен стил
 Ски свободен стил

Личности 
 Андре Стил

Юридически лица 
 Мебел Стил ООД